Het ATP-tennistoernooi van Lyon (officieel de Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon) van 2017 vond plaats van 21 tot en met 27 mei in het Franse Lyon. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Lyon
ATP-toernooi van Lyon